

Прізвище 

Араз () — прізвище тюркського походження. Відомі носії:
 Муса Араз — швейцарський футболіст
 Незіхе Араз — турецька журналістка і письменниця

Інше 
 Араз — азербайджанська назва річки Аракс
 Араз — азербайджанський футзальний клуб

Тюркські прізвища